Le mot gala peut désigner :
 un gala de soutien, appelé aussi Gala de bienfaisance, est une manifestation en faveur d'une cause particulière ou d'une association de bienfaisance.

Objets 
Gala peut aussi désigner :
 Gala, une variété de pomme ;
 Gala, un film de Jean-Daniel Pollet ;
 Gala, un magazine français.

Personnes 
Gala Dalí

Nom de scène 
 Gala (née en 1975), une chanteuse italienne

Patronyme 

 Diamanda Galàs, une chanteuse californienne ;
 Rosa Gala, une basketteuse angolaise ;

Toponymes 

 Gala, une commune du Burkina Faso ;
 Gala, une localité du Cameroun.

Divers 
 Gala, Galatasaray Spor Kulübü, clubs sportifs, par apocope

Homonymie de titre